

Дзержислав — село в гміні Кетш Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Дзержислав — село в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства